Сенчук — українське прізвище. Відомі носії:

 Сенчук Степан Романович (1955—2005) — львівський політик, підприємець.
 Сенчук Василь Володимирович (1959) — начальник Київського міського Бюро технічної інвентаризації.

Українські прізвища
Прізвища на -ук